Arturo Pomar puede referirse a:

 Arturo Pomar, ajedrecista español.
 Arturo Pomar, locutor de radio peruano.
 Arturo Pomar Jr., baterista de Arena Hash e hijo del locutor peruano Arturo Pomar.